Райс Кажкенович Тулебаев (; 17 января 1941; , Семипалатинская область, Казахская ССР, СССР) — советский и казахский учёный-отоларинголог,  (1993),  (1994),  (2003), академик Академии медицинских наук Казахстана.

Заслуженный деятель Казахстана (2002), действительный член ряда международных академий наук. Отличник здравоохранения СССР (1983) и Республики Казахстан (1997).

Биография 
Родился 17 января 1941 года на станции Чарск Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области в семье служащих. 

В 1958 году поступил на лечебный факультет Семипалатинского государственного медицинского института и окончил его в 1964 году по специальности «лечебное дело». 

Трудовую деятельность начал на селе, в условиях центральной районной больницы Курдайского районного медицинского объединения Жамбылской области. 

В 1965 году прошёл первичную полугодовую специализацию по оториноларингологии в Алма-Атинском государственном институте усовершенствования врачей и работал ЛОР врачом в районе. 

В 1967 году поступил в очную аспирантуру на кафедру болезней уха, горла и носа Алма-Атинского государственного медицинского института. 

С 1970 по 1975 год — младший, старший научный сотрудник НИИ краевой патологии Министерства здравоохранения Казахской ССР 

В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию, тема диссертаций: «Состояние верхних дыхательных путей и сенсибилизация к табаку у работников табачного производства»;

В 1975 году назначен переводом Начальником отдела науки в центральный аппарат Министерства здравоохранения Казахской ССР. 

С 1977 по 1982 год — руководитель отоларингологической группы НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний КазССР.

В 1982 году назначен переводом в центральный аппарат Минздрава Казахской ССР и назначен Главным специалистом управления науки. 

С 1986 по 1991 год — директор Усть-Каменогорского филиала НИИ гиены труда и профессиональных заболеваний и одновременно с 1990 по 1992 год руководил корпорацией «КРАМДС-Денсаулык». 

С 1992 по 1993 год — член коллегии, заведующим отделами медицинских, биологических, химических и сельскохозяйственных наук Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК), при Кабинете Министров Республики Казахстан. 

В 1993 году защитил докторскую диссертацию в городе Санкт-Петербург по теме: «Клинико-иммунологическое обоснование ранней диагностики и профилактики респираторной интоксикации у рабочих химических и металлургических производств»; 

С 1993 по 1997 год — ректор Южно-Казахстанской государственной медицинской академии.

В 1995 году избран член-корреспондентом Академии Наук Республики Казахстан. 

С 1997 по 2001 год — ректор Акмолинской государственной медицинской академии. 

С 2001 года по настоящее время заведующий кафедрой оториноларингологии НАО «Медицинский университет Астана». 

В 2003 году избран Академиком Национальной Академии Наук Республики Казахстан.

Научная деятельность 
Ведущий специалист-оториноларинголог Казахстана, признанный в Казахстане и за рубежом ученый и клиницист.

Автор около 700 научных печатных работ, 5 учебников и учебных пособий по оториноларингологии. Имеет 20 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Написал 17 монографий, 4 художественные повести и романы: «Сага о моих современниках» (Изд. «Сары-Арка»,2010), «Святая любовь к медицине» (Изд. «Фолиант», Астана, 2015), «Наследница Соломона» (Алматы, 2018), «Оториноларингология в лицах» (Москва, 2019).

Под его руководством защищено 15 докторских и 38 кандидатских диссертаций и 2 докторов философии PhD (по медицине).

В 2007 году присвоено звание профессора Международного биографического института при Кембриджском университете, вошел в книгу: «Выдающиеся ученые XXI века»;

Действительный член Нью-Йоркской академии наук и международной академии оториноларингологии — Хирургии, Головы и Шеи.

Райс Кажкенович внес неоценимый вклад в развитие оториноларингологии и создал свою большую школу по данной специальности. Научные труды академика Р.К. Тулебаева отличаются глубоким проникновением концепции, богатством материалов и большой эрудицией.

Награды и звания 
 1983 — Нагрудный знак Министерства здравоохранения СССР «Отличник здравоохранения»;
 1990 (20 июня) — Медаль «Ветеран труда»;
 1997 (12 июня) — Нагрудный знак Министерства здравоохранения Республики Казахстан «Отличник здравоохранения»;
 1998 (17 августа) — Медаль «Астана»;
 2000 (14 декабря) — Нагрудный знак  «Отличник образования Республики Казахстан»; 
 2001 (25 января) — Почётная Грамота Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (Бишкек);
 2002 (12 декабря) — Почётная звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (Заслуженный деятель Казахстана);
 2008 — Медаль «10 лет Астане»;                  
 2011 — Почётный гражданин Жарминского района;
 2014 (17 октября) — Медаль «Ветеран труда Казахстана»;
 2015 (30 ноября) — Нагрудный знак  «За вклад в развитие здравоохранения Республики Казахстан»;  
 2016 (15 января) — Орден «Алгыс» Высшей награды Православной Церкви Казахстана;     
 2016 (25 марта) — Нагрудный знак  «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан»;         
 2019 (29 ноября) — Орден «Курмет»;    
 2021 — Орден святителя и врача Луки, архиепископа Крымского (Казахстанский митрополичий округ).

Общественные и ведомственные награды
 2000 — Почётный профессор Карагандинской государственной медицинской академии (Караганда);
 2001 — Почётный профессор Казахской Национальной Академии музыки (Астана);
 2004 (сентябрь) — Награждён золотой медалью имени профессора Н.П.Симановского (Санкт-Петербург);
 2005 (октябрь) — Почётный профессор МКТУ им. А.Х.Ясауи (Туркестан);
 2005 (июнь) — Почётный профессор Международного биографического Института Кембриджского университета (Кембридж, Англия);
 2008 (16 апреля) — Юбилейная медаль «100 лет Российскому обществу Оториноларингологов» (Санкт-Петербург);  
 2011 — Награждён медалью «Гиппократ» (Москва, Россия);
 2014 (10 октября) — «Заслуженный работник НИИТО»;

Семья                           
 супруга Тулебаева Мария Турысбековна, 1953 года, микробиолог.
 Дети: Сын Тулебаев Самир Райсович 1966 года, врач, работает в Бостоне (США). Дочь Абыкаева Гаухар Райсовна 1972 года, врач, работает в бизнесе (город Алматы). Сын Тулебаев Олжас Райсович, 1987 года, окончил МГМИМО, предприниматель.

Примечания

Литература 
 Кто есть кто в медицине. Т.1. — Алматы: КАзГМИ, 2002. – С.233;
 Кто есть кто в Казахстанской науке: справочник / гл.ред. А.Нысанбаев; сост. А.А.Женсыкбаев, М.Ш.Хасанов, В.А.Лата, А.Т.Тусупов. – Алматы: Гл.ред. «Қазақ энциклопедиясы», 1999. – С.251

Выпускники Медицинского университета города Семей
Отличники здравоохранения Казахстана
Отоларингологи СССР
Отоларингологи Казахстана
Врачи Казахстана
Отличники образования Республики Казахстан
Награждённые медалью «За вклад в развитие здравоохранения Республики Казахстан»
Ректоры вузов Казахстана